Флаг муниципального образования Новосергиевское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 апреля 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7645.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Новосергиевского сельского поселения Крыловского района в синем (голубом), белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле семь золотых цветков подсолнуха, уложенных в стропило, причём верхний цветок больше прочих; всё сопровождено во главе серебряным лётом и над ним — звездой того же металла о восьми лучах, а внизу — золотой подковой, двумя шипами вверх».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Новосергиевское сельское поселение расположено в степной зоне Краснодарского края, между реками Ея и Куго-Ея и включает в свой состав семь населённых пунктов. Административным центром поселения является станица Новосергиевская. Станица (первоначально хутор) основана в 1903 году переселенцами из станицы Сергиевской.

Синий цвет (лазурь) указывает на реки поселения и символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо.

Удачное расположение станицы и поселения аллегорически показано изображением подковы — символом удачи и процветания. Изображение подковы также указывает на славное казачье прошлое новосергиевцев, где конь всегда был другом и помощником.

Белая восьмиконечная звезда символизирует вечность, высокие устремления, процветание. Звезда — это эмблема счастья и рождества нового.

Изображение распростёртых крыльев (лёта) подчёркивает принадлежность поселения к Крыловскому району.

Белый цвет (серебро) символизирует миролюбие, мудрость, совершенство, чистоту.

Изображение подсолнухов указывает на растениеводство, составляющее основу экономического развития поселения. Количество подсолнухов указывает на количество населённых пунктов в составе поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, достатка.

Примечания